Rinderweidbach ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Rinderweidbach (Ägetswilerbach), linker Zufluss des Ägetswilerbachs (zur Töss) bei Hinder Ägetswil (Wila), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Rinderweidbach (Baldeggersee), Zufluss des Baldeggersees bei Tempikon (Römerswil), Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern
 Rinderweidbach (Chräbsbach), rechter Zufluss des Chräbsbachs (zur Bünz) bei Willi (Muri), Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Rinderweidbach (Hofnerbach), rechter Zufluss des Hofnerbachs (zum Tüftalerbach, zur Mönchaltorfer Aa) bei Husacher (Egg), Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Rinderweidbach (Dorfbach), linker Zufluss des Dorfbachs (zur Sihl) in Langnau am Albis, Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Rinderweidbach (Sihl), rechter Zufluss der Sihl gegenüber von Langnau am Albis in der Gemeinde Rüschlikon, Bezirk Horgen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Rinderbach
 Rinderweidbächli